Битак — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Битак, Вильгельм (род. 1947) — австрийский фигурист, выступавший в парном катании.
 Битак, Манфред (род. 1940) — австрийский археолог и египтолог.

Топоним 
 Битак — бывшее село в Крыму, позднее переименованное в Пригородное.